Дотком:

 Дотком — термин, применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель целиком основывается на работе в рамках сети Интернет.
 Дотком, Ким (род. 1974) — немецко-финский предприниматель.